Wonder Woman může znamenat:

literatura a komiks
 Wonder Woman – hrdinka z komiksů od DC Comics

televize a film
 Wonder Woman: Who's Afraid of Diana Prince? – fragment amerického pilotního filmu z roku 1967
 Wonder Woman (film, 1974) – americký pilotní film z roku 1974, natočený k nezrealizovanému seriálu
 Wonder Woman (seriál)  – americký TV seriál z let 1975 až 1979
 Wonder Woman (film, 2009) – americký animovaný film z roku 2009
 Wonder Woman (pilotní díl) – neodvysílaný americký pilotní film z roku 2011, natočený k nezrealizovanému seriálu
 Wonder Woman (film, 2017) – americký plánovaný film na rok 2017

jiný význam
 „Wonder Woman (píseň, Namie Omuro)“ – píseň zpěvačky Namie Omuro z roku 2011
 „Wonder Woman (píseň, Trey Songz)“  – píseň zpěváka Trey Songz z roku 2007
 Katherine Lynch's Wonderwomen, irský komediální seriál